Australian Championships 1927 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano w 1927 roku w dniach 22–27 stycznia, na kortach Kooyong Stadium w Melbourne.

Była to 20–ta edycja rozgrywek u mężczyzn, a 6–ta u kobiet.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Australian Open według lat
1927 w tenisie ziemnym